Mirisch steht für:
 Mirisch Corporation, eine US-amerikanische Filmproduktionsfirma

Personen:
 Harol Mirisch
 Irving Mirisch
 Marvin Mirisch
 Melchior Mirisch (Myritzsch, Miritz, Myricius, Miris, Mirtisch, von der Heyde) († um 1531), deutscher Theologe und Reformator
 Walter Mirisch (1921–2023), US-amerikanischer Filmproduzent